Москов — славянская фамилия:
 Москов, Владимир Семёнович (1901—после 1950) — сотрудник советских органов государственной безопасности и охраны правопорядка, полковник интендантской службы.
 Москов, Моско Груев (1863—1947) — болгарский историк-краевед, историк литературы, лингвист и фольклорист.
 Москов, Николай Андрианович (1897—1979) — сотрудник советских органов охраны правопорядка, министр внутренних дел Киргизской ССР, комиссар милиции 2-го ранга.